Az alábbi magyarországi településeken közlekednek vagy közlekedtek 45-ös, továbbá 45A, 45É, 45H, 45Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 45-ös busz (Budapest)
 45É busz (Budapest, 1986–2005)megszűnt
 45Y busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt

 45-ös busz (Debrecen)
 45H busz (Debrecen)megszűnt

 45-ös busz (Dunaújváros)

 45-ös busz (Kaposvár)

 45-ös busz (Miskolc)

 45-ös busz (Pécs)megszűnt

 45-ös busz (Salgótarján)megszűnt

 45-ös busz (Szeged)megszűnt
 45A busz (Szeged)megszűnt

 45-ös busz (Tatabánya)

 45-ös busz (Veszprém)